Tom Curran ist der Name folgender Personen:

* Tom Curran (Biologe) (Thomas Curran; * 1956), britisch-amerikanischer Biologe und Mikrobiologe
 Tom Curran (Cricketspieler) (Thomas Kevin Curran; * 1995), englischer Cricketspieler

Siehe auch:
 Thomas Curran